Salto může být:

 Salto – akrobatický prvek
 Salto (Uruguay) – město v Uruguayi
 Salto (departement) – departement v Uruguayi
 Salto (Kapverdy) – sídlo na Kapverdách
 Salto (Buenos Aires) – město v Argentině

Externí odkazy